Madame Sans-Gêne puede referirse a:

 Madame Sans-Gene una película dirigida en 1961 por Christian-Jaque.
 Madame Sans Gene una película de Argentina dirigida en 1945 por Luis César Amadori.
 Marie-Thérèse Figueur (1774-1861), francesa incorporada como soldado cuyo nombre de guerra era Sans-Gêne.
 Cathérine Hübscher, esposa del mariscal de Francia François Joseph Lefebvre, que fue apodada Madame Sans-Gêne.
 Madame Sans-Gêne una obra de teatro de Victorien Sardou and Émile Moreau.
 Madame Sans Gêne una novela de 1898 de Edmond Lepelletier.
 Madame Sans Gêne una ópera de 1915 de Umberto Giordano.
 Madame Sans Gêne una película de 1911 dirigida por Henri Desfontaines.
 Madame Sans Gêne una película de 1925 con Gloria Swanson.
 Madame Sans-Gêne, serie de televisión dirigido por Claude Barma.